Hrvatski otoci:
 Bisaga (Kornat) (Bisaga Vela), u Kornatima, između otoka Kornat i Mana
 Bisaga Vela (Pašman), u Pašmanskom kanalu
 Bisaga Vela (Žut), kod Žuta